Robin White e Shelby Cannon erano i detentori del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Zina Garrison e Rick Leach.

Elizabeth Smylie e Todd Woodbridge hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Nataša Zvereva e Jim Pugh.

Teste di serie

 Nataša Zvereva /  Jim Pugh (finale)
 Zina Garrison /  Rick Leach (quarti di finale)
 Elna Reinach /  Pieter Aldrich (quarti di finale)
 Nicole Bradtke /  Danie Visser (primo turno)

 Arantxa Sánchez Vicario /  Jorge Lozano (quarti di finale) 
n/a 
 Patty Fendick /  Ken Flach (primo turno) 
 Elizabeth Smylie /  Todd Woodbridge (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

ATP Tour 1990
US Open 1990